Henry Brandon(Inglaterra, 1523 - † Southwark, 1 de marzo de 1534) fue el hijo menor y segundo varón de Charles Brandon , duque de Suffolk y de María Tudor, reina de Francia, hija a su vez de Enrique VII de Inglaterra. Tuvo dos hermanas mayores, Frances y Leonor Brandon.  

Se le confunde a menudo con su hermano mayor (1516-1522), ya que ambos llevaban el mismo nombre y murieron en la infancia. En la época Tudor era habitual dar a los niños el nombre de otro hijo fallecido. 

Sus abuelos paternos fueron William Brandon y Elizabeth Bruyn. Sus abuelos maternos fueron Enrique VII de Inglaterra y la reina Isabel de York. Por parte de madre, era sobrino de Arturo Tudor, Enrique VIII, Edmundo Tudor, Margarita, Isabel y Catalina Tudor. Era primo de Isabel I de Inglaterra y María I de Inglaterra.

Biografía 

Fue el cuarto hijo de Charles Brandon, I Duque de Suffolk, y de María Tudor, hermana del rey Enrique VIII. Recibió el título de conde de Lincoln a la edad de dos años. Su padre planeaba casarlo con Catherine Willoughby, una dama noble de propio derecho hija de María de Salinas, que había sido una de las damas de honor de la reina.

Línea de sucesión al trono 
A lo largo de su vida, hubo una posibilidad pequeña pero real de que algún día se convirtiera en rey de Inglaterra. Cuando Enrique nació, la princesa María era la única hija superviviente de Enrique VIIIy de su consorte, la reina Catalina de Aragón, que ya había rebasado la treintena y tenía pocas posibilidades de tener más hijos. Los siguientes en la línea de sucesión tras la hija del rey eran su hermana Margarita y los hijos de esta, pero su situación como herederos al trono no era segura por tratarse de miembros de la familia real escocesa. De hecho fueron excluidos por la II Ley de Sucesión de 1536, y específicamente en el testamento del rey. Los siguientes eran la duquesa de Suffolk y su hijo Enrique Brandon, que durante su vida fue el único miembro de la línea sucesoria que cumplía las dos condiciones de ser varón e inglés. No obstante, Enrique murió a los 10 u 11 años, antes de que naciera Eduardo, hijo de Enrique VIII.

Su madre había fallecido antes que él, y la muerte de Enrique creó ambiciones reales en su hermana mayor, Frances. Tras la muerte de la duquesa de Suffolk, el duque se casó con Catherine Willoughby, prometida de Enrique, ya que el niño era demasiado joven para casarse y estaba enfermo. Una sobrina de Enrique, Juana Grey, fue reina durante nueve días en 1553.

Ascendencia

Referencias 

Casa de Tudor
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
 Niños fallecidos
Nacidos en Londres